

Населені пункти та їхні частини

 Бжезьник — село в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Бжезьник — село в гміні Вежбно Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Бжезьник — частина села Антонюв у гміні Радомишль-над-Сяном Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки